Amerikai Egyesült Államok
Marionville település Missouiri államban
Marionville település Virginia államban 
 Kanada
Marionville település Ontario államban